

Infrastrutture 
 Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa
 Porto di Catania – porto principale di Catania

Persone
 Antonio Catania – attore italiano
 Attalo di Catania – vescovo di Catania, venerato come santo
 Basilio Catania – ingegnere e ricercatore italiano
 Berillo di Catania – vescovo romano, venerato come santo
 Elio Catania – dirigente pubblico e privato italiano
 Emanuele Catania – atleta italiano specializzato nel salto in lungo
 Enzo Catania – giornalista e scrittore italiano
 Filippa da Catania – donna della corte angioina
 Giusto Catania – politico e insegnante italiano
 Jim Catania – batterista statunitense
 Mario Catania – funzionario e politico italiano
 Maurizio di Catania – vescovo cattolico italiano
 Myriam Catania – attrice e doppiatrice italiana
 Otello Catania – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Pitone di Catania – poeta greco antico
 Sabino di Catania – vescovo di Catania, venerato come santo
 Salvino Catania – pittore italiano
 Sebastiano Catania – matematico italiano
 Serapione di Catania – martire cristiano

Geografia

Comuni 
 Catania – città italiana
 Gravina di Catania – comune della città metropolitana di Catania
 Militello in Val di Catania – comune della città metropolitana di Catania
 San Gregorio di Catania – comune della città metropolitana di Catania
 Città metropolitana di Catania
 Provincia di Catania – provincia italiana soppressa

Regioni fisiche 
 Golfo di Catania – golfo del Mar Ionio
 Piana di Catania – pianura della Sicilia orientale a sud dell'Etna, a nord dei monti Iblei, ad est dei monti Erei e a ovest del golfo di Catania.

Sport

Squadre attive
  – squadra di calcio principale dell'omonima città
 Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Catania – squadra di calcio di Catania
 Calcio Femminile Jolly Catania – squadra di calcio femminile di Catania
 Associazione Sportiva Orizzonte Catania – squadra di pallanuoto femminile di Catania
 Associazione Sportiva Nuoto Catania – squadra di pallanuoto maschile di Catania
 Gad Etna Catania – squadra di pallacanestro maschile di Catania
 Pallavolo Catania – squadra di pallavolo maschile di Catania
 Amatori Catania Rugby – squadra di rugby a 15 di Catania
 CUS Catania – centro universitario sportivo dell'Università di Catania
 CUS Catania Rugby – sezione di rugby del CUS Catania
 CUS Catania Hockey – sezione di hockey del CUS Catania
 Catania F.C. Librino Calcio a 5 – squadra di calcio a 5 di Catania
 Romolo Murri Catania – squadra di cricket di Catania
 Catania Beach Soccer – squadra di calcio da spiaggia di Catania
 Catania Baseball Project – squadra di baseball di Catania
 Elephants Catania – squadra di football americano di Catania

Squadre non più attive
 Società Sportiva Virtus Catania – squadra di calcio di Catania
 Grifone Catania – squadra di pallacanestro maschile di Catania
 Basket Costa Catania – squadra di pallacanestro femminile di Catania
 Palmares Catania – squadra di pallacanestro femminile di Catania
 Alidea Catania – squadra di pallavolo femminile di Catania

Altro 
 Battaglia di Catania – battaglia navale delle Guerre greco-puniche del 397 a.C.
 PalaCatania – infrastruttura sportiva di Catania, nel quartiere San Leone, inaugurata nel 1997
 Scuola superiore di Catania – struttura didattica residenziale universitaria dell'Università degli studi di Catania, nata nel 1998
 Catania – traghetto